Pawnee Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pawnee Township (Illinois)
 Pawnee Township (Kansas)
 Pawnee Township (Missouri)
 Pawnee Township (Lincoln County, Oklahoma)
 Pawnee Township (Pawnee County, Oklahoma)
 Pawnee Township (Payne County, Oklahoma)